La denominación Marquesado de Santa Cruz puede hacer referencia a los siguientes títulos nobiliarios españoles:

 Marquesado de Santa Cruz de Mudela, concedido por Felipe II el 11 de octubre de 1569 a Álvaro de Bazán y Guzmán, capitán general de las Galeras de España. En la actualidad está unido al Ducado de San Carlos. Su nombre hace referencia a la localidad manchega de Santa Cruz de Mudela.
 Marquesado de Santa Croce, concedido por Felipe II el 2 de noviembre de 1578 a Juan Bautista Celestre y Chisco. Hace referencia al lugar homónimo de Sicilia.
 Marquesado de Santa Cruz de Marcenado, concedido por Carlos II el 28 de agosto de 1679 a Sebastián Vigil de Quiñones y la Rúa, caballero de Calatrava. El III marqués fue Álvaro Navia Osorio y Vigil, tratadista militar. Sigue en los Navia-Osorio. Su nombre hace referencia al lugar homónimo del concejo de Siero, Asturias.
 Marquesado de Santa Cruz de Paniagua, concedido por Carlos II el 3 de marzo de 1681 a Antonio Paniagua de Loaysa y Zúñiga.
 Marquesado de Santa Cruz de Rivadulla, concedido por Carlos II el 8 de marzo de 1683 a Andrés Ibáñez de Mondragón y Ozores de Sotomayor. Uno de sus titulares fue senador en 1834, siendo el más conocido don Alfonso Armada. Su nombre hace referencia al lugar homónimo de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Marquesado de Santa Cruz de Aguirre, concedido por Felipe V el 31 de agosto de 1701 a José Sáenz de Aguirre y Ramírez de Arellano, caballero de Santiago.
 Marquesado de Santa Cruz, concedido por el archiduque Carlos de Austria el 27 de septiembre de 1718 a Rodrigo Ventura González de Santa-Cruz y de Lizana. Su nombre hace referencia al apellido de su primer titular.
 Marquesado de Santa Cruz de Inguanzo, concedido por Carlos IV el 10 de julio de 1792 a Pedro Alonso y Alós, caballero de la Orden de Calatrava, vecino de México. En la actualidad pertenece a la familia del fallecido Manuel de la Calzada Herranz. Su nombre hace referencia al lugar homónimo del concejo de Cabrales, Asturias.